Владимир Дмитриевич Колесников (8 июня 1924 — 9 октября 1989) — полный кавалер Ордена Славы, помощник командира взвода автоматчиков 172-го гвардейского стрелкового полка, гвардии старшина.

Биография 
Владимир Дмитриевич Колесников родился 8 июня 1924 года в г. Миллерово Ростовской области в семье крестьянина. Русский. До службы в армии окончил школу и учился в Донецком сельскохозяйственном техникуме. В РККА с января 1943 года. В боях Великой Отечественной войны — с февраля 1943 года.

Командир отделения автоматчиков 172-го гвардейского стрелкового полка (57-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 3-й Украинский фронт) гвардии младший сержант В. Д. Колесников, в боях на Заднестровском плацдарме 12 мая 1944 года, вместе с бойцами отделения отбил 12 контратак противника, лично уничтожил свыше 10 солдат. 13 мая 1944 года награждён орденом Славы 3-й степени.

Помощник командира взвода автоматчиков гвардии сержант В. Д. Колесников 3 февраля 1944 года, в бою за населённый пункт Рейтвейн (Германия), одним из первых ворвался в траншею противника, поразил до 10 гитлеровцев, 5 взял в плен. Отбивая вместе с бойцами контратаки врага, уничтожил до взвода живой силы. 27 февраля 1945 года награждён орденом Славы 2-й степени.

В боях с 16 по 18 апреля 1945 года, в районе Зеловских высот и при взятии города Зелов (Германия) В. Д. Колесников вывел из строя около 20 фашистских солдат, с помощью фаустпатрона подбил вражеский танк. 31 мая 1945 года награждён орденом Славы 1-й степени.

По окончании войны проходил службу в г. Баку. В апреле 1947 года В. Д. Колесников демобилизован. Жил в городе Миллерово. Работал председателем колхоза. С 1953 по 1956 год — на освоении целинных земель в Казахстане. Награждён также Орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями, в том числе медаль ПНР «За Одру, Нису и Балтику». До ухода на пенсию работал на Миллеровском маслоэкстракционном заводе, активно участвовал в общественной жизни города вплоть до дня смерти. Неоднократно Владимир Дмитриевич был знаменосцем на парадах и шествиях, посвящённых празднику Победы в г. Миллерово.

Умер 9 октября 1989 года.

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени:
 Орден Славы I степени;
 Орден Славы II степени;
 Орден Славы III степени
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
Медали СССР;
 Польская медаль «За Одру, Нису и Балтику».

Литература 
 «Они прославили Родину». Ростов-на-Дону, 1975. Кн. 3. С. 79—82; Рощин И.И. Солдатская слава. М., 1988. Кн. 7. С. 107—110.
 Рощин И. И. «Солдатская слава». М.,1988. Кн.7. с.107-110.
 Кавалеры ордена Славы трех степеней. Краткий биографический словарь. Москва.2000.
 Газета «Красная Звезда» от 7.05.2008. Полные кавалеры Ордена Славы 172 гв. сп.

Память 
 Мемориальная доска в г. Миллерово, на доме, где жил В. Д. Колесников.

См. также 
172-й гвардейский стрелковый полк

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография на сайте Минобороны России

Члены КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные в Ростовской области
Полные кавалеры ордена Славы